Festen kan syfta på:

 Festen (TV-serie) – svensk ungdomsdramaserie inspelad 2019–2021
 Festen (film) – dansk film från 1998
 Festen (pjäs) – en pjäs baserad på filmen